Елизабет Теа Лиони (; Њујорк Сити, Њујорк, 25. фебруар 1966), познатија као Теа Лиони (), америчка је глумица.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1989-е
|-
| 1989. || Санта Барбара || -{Santa Barbara}-  || Лиса Динаполи || ТВ серија, 6 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1991. || — || -{Switch}-  || Кони ||
|-
| 1992. || Њихова лига || -{A League of Their Own}- || Расин ||
|-
| 1992—1993. || — || -{Flying Blind}-  || Алиша || 
|-
| rowspan=2| 1994. || Лажна контеса || -{Counterfeit Contessa}- || Џина Лионарда Нардино ||
|-
| Вајат Ерп || -{Wyatt Earp}- || Сали ||
|-
| rowspan=2| 1995. || Фрејжер || -{Frasier}- || Шила || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Лоши момци || -{Bad Boys}- || Џули Мот ||
|-
| 1995—1998. || — || -{The Naked Truth}- || Нора Вајлд || ТВ серија, главна улога
|-
| 1996. || Играње са судбином || -{Flirting with Disaster}- || Тина Калб ||
|-
| rowspan=2| 1998. || Дубоки удар || -{Deep Impact}- || Џени Лернер ||
|-
| — || -{There's No Fish Food in Heaven}- || Ландин || такође и извршна продуценткиња
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=2| 2000. || Досије икс || -{The X-Files}- || Теа Лиони || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Породичан човек || -{The Family Man}- || Кејт Ренолдс ||
|-
| 2001. || Парк из доба јуре 3 || -{Jurassic Park III }- || Аманда Кирби ||
|-
| rowspan=2| 2002. || Холивудски крај || -{Hollywood Ending}- || Ели ||
|-
| Људи које познајем || -{People I Know}- || Џили Хопер ||
|-
| rowspan=2| 2004. || — || -{House of D}- || госпођа Воршо ||
|-
| Собарица из Мексика || -{Spanglish}- || Дебора Класки ||
|-
| 2005. || Лудости Дика и Џејн || -{Fun with Dick and Jane}- || Џејн Харпер ||
|-
| 2007. || Убијаш ме || -{You Kill Me}- || Лорел Пирсон || такође и извршна продуценткиња
|-
| 2008. || Град духова || -{Ghost Town}- || Гвен || 
|-
| 2009. || Мирис успеха || -{The Smell of Success}- || Розмари Роуз || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=2| 2011. || Пљачка с врха || -{Tower Heist}- || специјална агенткиња Клер Денам || 
|-
| — || -{Spring/Fall}- || Марго || такође и извршна продуценткиња
|-
| 2014—2019. || — || -{Madam Secretary}- || Елизабет Макорд || ТВ серија, главна улога и продуценткиња
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа